VAV steht für: 
 VAV Versicherungs-AG der VHV Gruppe
Flughafen Vavaʻu (IATA-Code) auf Tonga
 Verletzungsartenverfahren in der Gesetzlichen Unfallversicherung in Deutschland

Vav steht für: 
 Vav-Proteine

vav steht für: 
 Varli (ISO-639-3-Code), eine der indoarischen Sprachen

Siehe auch:
 Waw

Abkürzung